Edmund Ironside može biti:

Edmund II. Hrabri, kralj Engleske 1016. godine
Edmund Ironside, 1. barun Ironside, feldmaršal sir William Edmund Ironside, zapovjednik britanskih snaga 1939. – 1940.
Edmund Ironside, 2. barun Ironside, Edmund Oslac Ironside, britanski političar i inženjer
Edmund Ironside (književno djelo), djelo nepoznatog autora koje neki pripisuju Williamu Shakespeareu